Potino, marionettista dell'antica Grecia, citato nei Deipnosophistai di Ateneo di Naucrati
Potino, eunuco egiziano, potente consigliere del re minorenne Tolomeo XIII, che ebbe un suo ruolo nella guerra civile tra Cesare e Pompeo, prendendo la decisione di far assassinare Pompeo, mutilandolo della testa, poi consegnata a Cesare.
San Potino (Pothinus, II secolo), primo vescovo della diocesi di Lione

Altro
Potin, lega metallica ma anche tipo di monetazione fusa utilizzante questa lega